Рексфорд има више значења:
 Рексфорд (Канзас)
 Рексфорд (Монтана)